Varanesi – abitanti di Oppidi-Varano
Varanesi – abitanti di Varano Borghi
Varanesi – abitanti di Varano de' Melegari